Rivella ima više značenja:
 Rivella, Asti
 Rivella, Padova
 Rivella, Vicenza